El Palmar peut désigner :

Toponymes

Parc national El Palmar ;

El Palmar : une station balnéaire de la Costa de la Luz en Andalousie ;
 El Palmar ou Lugar de Don Juan : un distrit (pedanía) et bourg de municipalité de Murcie ;
 El Palmar : quartier de la ville de Valence.

El Palmar, ville du département de Quetzaltenango.

El Palmar, localité du District d'Olá, dans la province de Coclé au Panama.

El Palmar : chef-lieu de la municipalité de Padre Pedro Chien dans l'État de Bolívar ;
 El Palmar : localité de la paroisse civile de Santa Lucía de la municipalité de Paz Castillo dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme